Луис Кабрера има више значења:

 Луис Кабрера (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Луис Кабрера (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику